Buthiers puede referirse a: 

 Buthiers, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Buthiers, comuna francesa situada en Sena y Marne.